Il singolare  del Torneo Omnia Tenis Ciudad Madrid 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jérémy Chardy era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Daniel Gimeno Traver ha battuto in finale Jan-Lennard Struff 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Albert Montañés (secondo turno)
 Daniel Gimeno Traver (Campione)

  João Sousa (primo turno)
  Iñigo Cervantes (Primo turno, ritiro a causa del mal di schiena)
  Antonio Veić (primo turno)
  Federico Delbonis (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Torneo Omnia Tenis Ciudad Madrid 2012